Marc Iselin ist der Name folgender Personen:

* Marc Iselin (Mediziner) (1898–1987), französischer Chirurg
 Marc Iselin (Snowboarder) (* 1980), Schweizer Snowboarder